Дворец Нахичеванских ханов — представляет собой историко-архитектурный памятник XVIII века, расположенный в городе Нахичевань. До начала XX века он был местом проживания нахичеванских ханов.

История дворца 
В конце XVIII века дворец построил Келб Али-хан Кенгерли, отец последнего нахичеванского хана Эхсан Хана. Этот дворец, построенный, судя по историческим данным, в 1780 году, относится к числу жемчужин средневекового азербайджанского зодчества. Некоторые из построек дворцового ансамбля сохранились до наших дней. Ханы и потомки ханской семьи жили здесь вплоть до 1920 года. Здание дворца двухэтажное. В одно время дворец состоял из двух половин. Южная часть предназначалась для административных дел и приема высоких гостей, северная часть — для проживания ханской семьи.

Дворец Нахичеванских ханов издавна привлекал внимание путешественников и дипломатов, бывавших в этом городе. Он упоминается в книгах, дневниках и мемуарах востоковедов, дипломатов и военных, которые посещали Нахичеван в XIX веке.

В документе, относящимся к началу XIX века речь идет об описании дорог от Артика до Тебриза, составленном майором российской армии Матушевичем (10 сентября 1806 год). В документе указано, что ханский дворец находится во внутренней цитадели Нахичеванской крепости и что вокруг цитадели имеются башни, а стена, которой обнесен сам дворец, не особо надежна. В описании российского офицера отмечается, что крепость построена над отвесным обрывом, а это весьма благоприятно с точки зрения обороны
«Замок Нахичеванский с 6 башнями, в 1803 г. было в оном 4 пушки в худом состоянии, стены оного замка не крепки и низки, одна стена со стороны Аракса ослаблена окнами дому ханскаго в том же замке находяшагося. Оную несколько пушечными ударами легко разбить можно. Рва около замка не имеется и Нахичевань не может защищаться против регулярных войск.»

В 1834 году в этом городе побывал известный швейцарский путешественник, геолог, натуралист и археолог Дюбуа де Монпере. Результаты проведенных здесь изысканий опубликованы в шеститомном труде «Путешествие вокруг Кавказа», которое он издал в Париже в 1839—1844 гг. Монпере дал высокую оценку историческим памятникам Нахичевана: «…Среди этих памятников… дворец в персидском духе, состоящий из нескольких дворов и богато разукрашенных покоев…».

В начале XX века Нахичеван посетил 29-летний итальянский историк и дипломат Луиджи Вильяри. он опубликовал свои путевые заметки в книге «Россия после великого переворота. Огонь и меч на Кавказе», где содержится, в частности, описание Дворца нахчыванских ханов:

В 1926 году, уже после установления в Азербайджане советской власти, в Нахчыван приехал для научных исследований археолог В. М. Сысоев.

Нахичеванский государственный музей ковра 
В 1998 году в Дворце Нахичеванских ханов был основан Нахчыванский государственный музей ковра. В музее имеются 3537 материально-культурных экспонатов. Из них 331 ковер. В экспозиции демонстрируются 283 экспоната. Экспонаты музея сгруппированы по разным школам ковроткачества. В экспозиции музея демонстрируются ковры, украшенные изящными, тонкими узорами разного периода. Здесь имеются ворсовые ковры, паласы, мафраши (большая сумка из паласа для хранения или перевозки ковров, постельных принадлежностей и прочих), джеджимы, килимы, сумахи (виды паласа), циновки, сюжетные и другие виды ковров. В музее имеются 124 ковра, относящиеся к Табризско-Нахчыванской группе.

Примечания 

Нахичеван
Музеи Нахичевани
Нахичеван
Исламская архитектура
Резиденции правителей